Thomas Davison ist der Name folgender Personen:

* Thomas Davison (Journalist) (1794–1826), britischer Journalist und Verleger 
 Thomas Davison (Fußballspieler) (1901–??), englischer Fußballspieler 
 Thomas Raffles Davison (1853–1937), britischer Journalist und Illustrator 

Siehe auch:
 Tom Davison

 Thomas Davidson